Зичишти — албанская фамилия.
 Зичишти, Ламби (1923—1983) — албанский врач и политик, министр здравоохранения НРА/НСРА в 1971—1982, казнён по политическому обвинению в 1983.
 Зичишти, Михалак (1921—1994) — албанский генерал и политик, директор Сигурими в 1954—1962, репрессирован в 1982.